Manuel Manrique peut désigner :

Personnalités 
  (1793-1823) : militaire et héros de l'indépendance du Venezuela.

Manuel Manrique : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité d'Ezequiel Zamora dans l'État de Cojedes ;
 Manuel Manrique : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État de Zulia.

Homonymie de toponyme